ETC (estilizado como etc, anteriormente Entertainment Central) é uma canal de televisão filipino, que faz parte da Solar Entertainment Corporation.

Programas 
  ETCETERA
  ETC Vibe
  ETC Watchlist
  2 Broke Girls
  Friends
  New Girl
  Beauty & the Beast
  Pretty Little Liars
  The Originals
  The Vampire Diaries
  Reign
  Camp
  Glee
  America's Next Top Model
  Bachelor Pad
  Project Runway
  Ready for Love
  The Millionaire Matchmaker
  ETC Flix
  Extra
  The Insider
  TMZ
  A to Z
  Stalker
  The Flash
  Scream Queens

Canais de televisão das Filipinas
Redes de televisão das Filipinas
Canais de televisão fundados em 2004
Canais de televisão de língua inglesa